Ligue 1 MTN (2011) był 51. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Wybrzeżu Kości Słoniowej. W rozgrywkach wzięło udział 14 drużyn podzielonych na 2 grupy, grając systemem kołowym w 2 rundach. Po 3 najlepsze zespoły z każdej grupy zakwalifikowały się do turnieju finałowego, który wyłonił mistrz kraju. Tytułu nie obroniła drużyna ASEC Mimosas. Nowym mistrzem Wybrzeża Kości Słoniowej został zespół Africa Sports National Abidżan.

1. runda

Grupa A

Grupa B

Turniej finałowy

Zobacz też 
 Ligue 1 MTN

Bibliografia 

2011 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Wybrzeżu Kości Słoniowej
2011 w Afryce